Bàu Cạn (Đồng Nai)
 Bàu Cạn (Gia Lai)